Албин Фелц (, , родился 14 мая 1941 года в Есенице) — югославский словенский хоккеист и хоккейный тренер, игравший на позиции нападающего.

Биография

Клубная карьера 
Албин Фелц начинал свою карьеру в клубе «Есенице», дебютировал в сезоне 1958/1959. За свою карьеру игрока он забросил 458 шайб в Югославской хоккейной лиге, что было рекордом до 1971 года, и выиграл 14 титулов чемпиона страны. По другим данным, он провёл рекордные 504 игры и набрал 728 очков (426 голов и 302 передачи). В 1971—1974 годах он играл за «Ольтен», позже там признан лучшим игроком за историю клуба. В сезоне 1982/1983 завершил карьеру игрока, будучи играющим тренером «Целе».

В 1969 году Албин Фелц стал одним из трёх югославских игроков, впервые выступивших в НХЛ: вместе с Виктором Тишларом он сыграл за «Сент-Луис Блюз» (третий, Тоне Гале, выступил за клуб «Чикаго Блэкхокс»).

В сборной 
За сборную Югославии Фелц выступал с 1961 по 1979 годы. Забросил 82 шайбы, отдал 91 голевую передачу, провёл 155 игр. Выступал на зимних Олимпийских играх 1964, 1968 и 1972 годов. В группе B чемпионата мира 1964 года, в утешительном турнире Олимпийских игр забросил рекордные 12 шайб — столько же было у лидирующего японца Масахиро Сато, но по очкам он оказался выше Албина (14 против 13). В 1968 году в группе B чемпионата мира в рамках утешительного турнира Олимпийских игр он стал лучшим бомбардиром с 6 шайбами и 5 голевыми передачами, попав в сборную звёзд.

Награды 
К 80-летию словенского хоккея в 2007 году Албин Фелц был торжественно включён в Словенский хоккейный зал славы. В 2012 году он также был включён в Зал славы словенских спортсменов.

Личная жизнь 
Дочь Сабина — баскетболистка сборной Словении.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Югославии
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки ХК «Азиаго»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Ольтен»
Игроки ХК «Ароза»
Игроки ХК «Фасса»
Игроки ХК «Целе»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки сборной Югославии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Югославии
Хоккейные тренеры Словении
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Тренеры юниорской сборной Югославии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Целе»
Тренеры ХК «Акрони Есенице»
Тренеры ХК «Фасса»
Тренеры ХК «Хидрия»